Der Rastelbinder steht für:

 Der Rastelbinder, Operette von Franz Lehár
 Der Rastelbinder (1926), österreichischer Film von Arthur Gottlein, Heinz Hanus und Maurice Armand Mondet